Daniel Felgenhauer (Hof, 1976. május 10. –) német labdarúgóhátvéd, az MSV Duisburg segédedzője.

Jegyzetek

További információk 
 

1976-ban született személyek
Hofiak
Német labdarúgók
A Greuther Fürth labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Német labdarúgóedzők
Élő személyek